Fußball-Bundesliga 1982/1983 vanns av Hamburger SV före Werder Bremen och Stuttgart.

Serieledande Hamburg behövde få minst lika många poäng som tvåan Werder Bremen i den sista omgången  för att bli mästare. Bremen besegrade Bochum hemma med 2–0 men Hamburg redde ut situationen tack vare ett mål av Wolfgang Rolff i minut 52 borta mot Schalke 04 som gav seger med 2–1 och därmed också Bundesligatiteln, detta på bättre målskillnad.

Tabell

Källor

Noter 

1982 i Västtyskland
1983 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1982/1983
1982/1983